Chvojnica heißen folgende geographische Objekte:

 Chvojnica (Myjava), Ort im Okres Myjava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Chvojnica (Prievidza), Ort im Okres Prievidza, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Chvojnica (Fluss), Flusses zur March in der Nordwest-Slowakei
 Chvojnická pahorkatina (Chvojnica-Hügelland), Gegend im Okres Myjava, Slowakei